JUB steht für:
 Jacobs University Bremen, früherer Name der Constructor University, einer privaten Hochschule in Bremen
 Flughafen Juba (IATA-Code), südsudanischer Flughafen

jub steht für:
 Wannu (ISO-639-3-Code), jukunoide Sprache in Benue (Bundesstaat), Nigeria

Siehe auch:
 Jubb

Abkürzung